Чинета́ — село в Краснощёковском районе Алтайского края. Административный центр Чинетинского сельсовета.

История 
Основано в 1699 г. В 1928 г. состояло из 303 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Чинетинского сельсовета Колыванского района Рубцовского округа Сибирского края..

Население

Люди, связанные с селом 
 В. П. Хандрыкин — российский художник.

Примечания 

Населённые пункты Краснощёковского района